Julius Popper ist der Name folgender Personen:

* Julius Popper (Schriftsteller) (1822–1884), deutscher Lehrer, Prediger und Schriftsteller 
 Julius Popper (Mediziner) (1888–1956), österreichischer Mediziner 

Siehe auch:
 Julio Popper (geb. Julius Popper; 1857–1893), rumänischer Unternehmer